Колонель-Фабьен () — станция линии 2 Парижского метрополитена, расположенная на границе X и XIX округов Парижа. Рядом со станцией располагаются госпиталь Сен-Луи и офисы Французской коммунистической партии

История 
 Станция открылась 31 января 1903 года в составе завершившего линию 2 пускового участка. До 19 августа 1945 года станция называлась "Комбат" по одноимённой площади, рядом с которой расположена станция. Переименование станции было произведено вместе с площадью и связано с именем героя французского Сопротивления Пьера Жоржа, известного под псевдонимом Полковник Фабьен, прославившегося благодаря убийству одного из военачальников кригсмарине на одной из станций этой же линии Парижского метро.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (90 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Путевое развитие 
На середине перегона Колонель-Фабьен — Бельвиль располагается пошёрстный съезд.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена X округа Парижа
Станции метрополитена XIX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1903 году